Het ATP-toernooi van Stockholm 2005 (met de officiële naam If Stockholm Open 2005) werd van 10 tot en met 16 oktober 2005 gespeeld in de Zweedse stad Stockholm. Er werd gespeeld op de indoor hardcourtbanen van de Kungliga tennishallen.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Stockholm
ATP-toernooi van Stockholm